Slalom gigant mężczyzn na 41. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 18 lutego 2011 roku, na trasie Kandahar 2. 17 lutego odbyły się kwalifikacje, w których startowało 123 narciarzy z 53 krajów. Tytułu z francuskiego Val d'Isère nie obronił Szwajcar Carlo Janka, który uplasował się na 7 pozycji. Nowym mistrzem świata został Amerykanin Ted Ligety, który wyprzedził Francuza Cypriena Richarda o zaledwie osiem setnych sekundy. Natomiast brązowy medal wywalczył Austriak Philipp Schörghofer. Lider klasyfikacji generalnej pucharu świata Ivica Kostelić, który po pierwszym przejeździe był na trzeciej lokacie, w wyniku nieudanego drugiego przejazdu spadł na 13 pozycję.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS-u

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2011